A Taça dos Campeões Europeus 1969–70 foi a décima quinta edição da Taça dos Campeões Europeus. O torneio foi conquistado pelo Feyenoord em uma vitória na prorrogação sobre o Celtic. Foi a primeira vez que um clube holandês conquistou o torneio. Durante este torneio, os playoffs foram abandonados em favor da regra dos gols fora ou pelo cara-coroa.

O Milan, campeão da última temporada, foi eliminado pelo Feyenoord na segunda rodada.

Fase preliminar 

|}

Esquema

Primeira fase 

|}

Segunda fase 

|}

¹ Galatasaray venceu no cara ou coroa.

² Vorwärts Berlin venceu no número de gols fora de casa.

3 Celtic venceu no cara ou coroa.

Quartas de final 

|}

Jogos de Ida

Jogos de Volta 

Legia Warsaw venceu por 3 a 1 no totalFeyenoord ganhou 2-1 no total.Leeds United ganhou 2-0 no total.O Celtic ganhou 3-1 no total.

Semifinal 

|}

Jogos de Ida

Jogos de Volta 
Feyenoord ganhou 2-0 no total.O Celtic ganhou 3-1 no total.

Final

Artilharia

Ligações externas 
 

1969–70
1969 no futebol
1970 no futebol